

Miejscowość na Białorusi 
 Bortniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Świsłocz
 Bortniki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Olechnowicze
 Bortniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Plisa.

Miejscowość na Ukrainie 
 Bortniki – wieś w rejonie tłumackim obwodu iwanofrankiwskiego
 Bortniki – wieś  w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego
 Bortniki – wieś w rejonie tulczyńskim obwodu winnickiego

Inne 
 Bortniki (gmina) – dawna gmina wiejska w powiecie bóbreckim województwa lwowskiego II RP